К-328 «Леопард» — советская и российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», заводской номер 832. Корабль имеет улучшенную скрытность по сравнению с предыдущими кораблями серии и на западе классифицируется как «Improved Akula».

История строительства 
К-328 заложен на Севмаше 26 октября 1988 года. 24 января 1991 года получил имя «Леопард», 21 мая того же года — унаследовал Краснознамённый флаг К-181 проекта 627А — первой советской подлодки, всплывшей на Северном полюсе.
28 июня 1992 — вывод из цеха, 1 сентября 1992 года — физический пуск реактора, 30 декабря того же года вступила в строй, 15 января 1993 года — поднят Военно-морской флаг, день утверждён как дата ежегодного праздника корабля. 29 января вошла в состав 24-й «звериной» дивизии подводных лодок Северного флота.

История службы 
В июне-сентябре 1994 года выполнил боевую службу с 608-м флотским экипажем под командованием А. А. Попова. 16 апреля — 4 июля 1994 года — выполнена боевая служба в Атлантике. На борту находился экипаж К-317 под командованием С. В. Справцева. 12 мая — 23 июля 1999 года выполнена боевая служба со штатным экипажем. 12 февраля — 13 апреля 2000 года — боевая служба с 608-м экипажем на борту, командир — С. Е. Кавлис. В октябре-ноябре 2001 и 2002 годов — выполнены ещё две боевые службы, командиром в ходе обеих был К. Э. Онушков.

В 2006—2007 годах прошёл средний ремонт на Севмаше.

С конца июня 2011 года находится на ЦС «Звёздочка» в ремонте и переоборудовании по проекту 971М, который планируется завершить в 2021 году; корабль должен будет соответствовать требованиям АПЛ 4-го поколения. 25 декабря 2020 года спущен на воду после проведения ремонта и модернизации, проходит достройку и готовится к испытаниям, которые займут не менее полугода.

Должна была вступить в строй до конца 2021 года, но 8 декабря того же года генеральный директор ЦС «Звездочка» Сергей Маричев сообщил о перенесении сроков сдачи на 2022-й, чего также не произошло.

Командиры 
 Валерий Игоревич Дьяконов: 21.03.1990 — 12.02.1996
 В. П. Петрович: 12.02.1996 — 29.03.2000
 К. Э. Онушков: 22.06.2000 — 03.03.2003
 Г. В. Иванов: 03.03.2003 — 21.06.2003
 Кочемазов В. Н.: 21.06.2003 — 14.02.2004
 А. Ю. Котенков: 19.06.2004 — 31.08.2005
 А. П. Егоров: 26.12.2005 — н.в.

Примечания

Ссылки 
 К-328 «Леопард» проекта 971, историческая справка | на сайте «Русский Подплав»
 deepstorm.ru // К-328 «Леопард»
 flot.com // К-328 «Леопард»

Корабли, построенные на заводе «Севмаш»
Суда по алфавиту